В теории типов и функциональных языках программирования конструктор алгебраического типа данных или просто конструктор представляет собой функцию с пустым телом, конструирующую объект алгебраического типа данных. Оптимизирующие компиляторы исполняют эти функции статически, то есть .

Алгебраические типы данных являются важным элементом языков, типизированных по Хиндли — Милнеру.

Пример 
Простейшую структуру XML-документа в Standard ML можно определить следующим образом:
datatype simple_xml = Empty
                    | Word of string
                    | Tagged of string * simple_xml list
Это определение алгебраического типа данных. Оно вводит в программу четыре идентификатора: нуль-арный конструктор типов simple_xml и три конструктора объектов этого алгебраического типа: нуль-арный Empty, унарный Word и бинарный Tagged. Последний принимает два параметра (в данном случае в виде кортежа), второй из которых имеет тип simple_xml list (то есть список объектов определяемого здесь типа). Таким образом, simple_xml представляет собой .

Конструкторы обладают всеми правами функций (например, конструктор Word имеет функциональный тип «string -> simple_xml»), и в частности, могут использоваться в абстракции функций.
fun listOfWords s =
   map Word (String.tokens Char.isSpace s)

fun toString e =
   let val scat = String.concat in
      case e of
         Empty => ""
       | Word s => s ^ " "
       | Tagged (tag, contents) => scat [ "<",tag,">", scat (map toString contents), "</",tag,">" ]
   end
В теле функции listOfWords можно видеть как конструктор Word передаётся в качестве параметра функции map, и та применяет его к каждому элементу списка строк, который она получает вторым параметром. Список строк, в свою очередь, получен токенизацией (в данном случае просто разбиением на слова) строки, которую получила функция listOfWords входным параметром.

Каждое применение конструктора Word к объекту типа «строка» порождает объект типа simple_xml. Эти порождённые объекты затем используются для построения списка (это происходит внутри функции map) — таким образом, результатом функции listOfWords будет список объектов типа simple_xml. Это подтверждается её функциональным типом, который выводит компилятор: «string -> simple_xml list». Соответственно, результат функции может непосредственно использоваться в качестве параметра для другого конструктора данного типа — Tagged — что породит новый объект типа simple_xml:
fun mkXmlFile s = Tagged ( "main", listOfWords s )
Таким образом, XML-документ строится посредством рекурсивной композиции конструкторов алгебраического типа (отсюда и название «рекурсивный тип данных»). Например, такой документ
<main>Here is some text</main>
будет представлен в программе такой структурой данных:
Tagged ( "main", [Word "Here", Word "is", Word "some", Word "text"] )
В этой записи перемешивается использование конструкторов двух типов — simple_xml и list. Синтаксис «[ , , ]», конструирующий список, является на самом деле синтаксическим сахаром над цепочкой конструкторов типа list:
Tagged ( "main", Word "Here" :: Word "is" :: Word "some" :: Word "text" :: nil )
Хотя тип list и встроен во все Х-М-типизированные языки, но формально он определяется как  с нуль-арным конструктором nil и бинарным конструктором cons, который обычно имеет инфиксное символьное имя (два двоеточия в классических диалектах ML или одно в Хаскеле):
datatype 'a list = nil | :: of 'a * 'a list
infixr 5 ::

См. также 
 Алгебраический тип данных
 Конструктор типов
 Род (теория типов)

Литература 
 

Теория типов
Инкапсуляция (программирование)
Типы данных
Структуры данных
Языки программирования семейства ML